Бустильо-де-ла-Вега () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Вальдавия. Население — 332 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento 
 Denominaciones de Origen en Castilla y León

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии